Strautmanis ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandrs Strautmanis (1910–1944), lettischer Fußball- und Hockeyspieler
 Kristaps Strautmanis (1860–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, lettischer Märtyrer, siehe Christoph Strautmann